A 2014-es International V8 Supercar Championship a tizennyolcadik szezonja a V8 Supercars bajnokságnak.

Az évad során részt vett a szériában a Volvo az S60-as modellel, a Garry Rogers Motorsport használta a svédek autóit, a projektben részt vett a Polestar is. Ez volt az első évad hogy a Volvo teljes évadot futott a sorozatban 1986 óta, amikor is Robbie Francevic versenyzett a Volvo 240T-vel.

Az egyéni bajnokságban a címvédő Jamie Whincup nyert ezzel megszerzve karrierje hatodik V8 Supercars bajnoki címét amivel megelőzte az egyaránt öt bajnoki címmel rendelkező Ian Geoghegant, Dick Johnsont és Mark Skaifet. A csapatok között pedig az a Triple Eight Race Engineering bizonyult a legjobbnak ahol Whincup is szerepelt. Az Endurance Kupát szintén Whincup nyerte váltótársával Paul Dumbrell-lel, a Sandown 500 és a Gold Coast 600 eseményein győzedelmeskedtek.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A 2014-es szezon versenynaptárát 2013. szeptember 23.-án hozták nyilvánosságra.

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer 
Pontot azok a versenyzők kaptak akik a teljes versenytáv 75%-át teljesítették.

 Short formátum: A 100 km-es versenyek alkalmával alkalmazták (kivétel Auckland) és a 125 km-es Super Street eseményeken.
 Long formátum: A 200 km-es SuperSprint eseményeken használták, a 250 km-es Super Street eseményeken és a Gold Coast 600-on is.
 Auckland-i formátum: A 100 km-es ITM 500 Auckland-i futamon alkalmazták.
 Endurance formátum: A Sandown 500-on illetve a Bathurst 1000-es versenyhétvégén alkalmazták.

Versenyzők 

Notes:
 – A szabadkártyás versenyzők nem jogosultak pontszerzésre.

Pirtek Endurance Kupa

Csapatok

Jegyzetek 

2014 a motorsportban